Ко́скинен () — финская фамилия. Известные носители:
 Коскинен, Ирья (1911—1978) — прима-балерина Финского национального балета, хореограф, педагог, актриса.
  (1889—1951) — финский хоккеист.
 Коскинен, Мартта (1897—1943) — финская революционерка, участница гражданской войны в Финляндии.
 Коскинен, Микко (род. 1988) — финский хоккеист, вратарь.
 Коскинен, Рольф (1939—2010) — финский спортсмен-ориентировщик.
 Коскинен, Харро (род. 1945) — финский художник.
 Коскинен, Хейкки (род. 1930) — финский шахматист.
  (род. 1981) — финский бас-гитарист.
 Коскинен, Яари (род. 1960) — финский политик, член Парламента от партии Национальная коалиция.

См. также